Rue Beauregard peut désigner :
 Rue Beauregard à Liège
 Rue Beauregard à Paris
 Rue Beauregard à Nantes.